Psaníčko může znamenat více věcí:

předmět
 psaníčko – večerní společenská kabelka
 psaníčko – milostný dopis
 psaníčko – slangový výraz pro malou obálku s drogou (například pervitinem nebo heroinem)

v umění
 psaníčko – druh sgrafita
 Psaníčko na cestách – opera Jaroslava Křička
 Zvědavé psaníčko – film Hermíny Týrlové a Josefa Pinkavy
 Psaníčko po letech – hudební skladba Jaromíra Vejvody
 „Růžové psaníčko“ – píseň Vlasty Buriana z filmů On a jeho sestra a Er und seine Schwester
 Závěť a milostná psaníčka – opera Daniela-Françoise-Esprita Aubera